OKV steht für:
 Winchester Regional Airport (FAA-Code), Flughafen in Virginia, USA
 Ostdeutsche Kommunalversicherung, Kommunalversicherung der Ostdeutschen Versicherung innerhalb der Versicherungskammer Bayern
 Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden

okv steht für:
 Orokaiva (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 ÖKV

Abkürzung